Strübe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Strübe (1881–1973), deutscher Maler